Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1885 rozegrano w dniach 4–17 lipca. Turniej pretendentów wśród mężczyzn ponownie wygrał Herbert Lawford, pokonując Ernesta Renshawa 5:7, 6:1, 0:6, 6:2, 6:4. Tytuł po raz czwarty z rzędu obronił William Renshaw, triumfując w Challenge Round nad Lawfordem 7:5, 6:2, 4:6, 7:5. Finał Challenge Round w tej edycji turnieju oglądało 3,5 tys. widzów.

Wśród deblistów turniej ponownie wygrali William i Ernest Renshaw, tym razem z parą Claude Farrer/Arthur Stanley 6:3, 6:3, 10:8.

W turnieju kobiet ponownie zwyciężyła Maud Watson, pokonując w finale Blanche Bingley 6:1, 7:5.

Turniej singlowy mężczyzn

All Comers Final eight

Challenge Round

Turniej deblowy mężczyzn

All Comers Final eight

Turniej singlowy kobiet

All Comers Final eight

Przypisy 

Wimbledon 1885